Beille puede significar

Localidades geográficas 
 Beillé, comuna de la Sarthe, con la Estación Connerré-Beillé

 Belle-Beille, barrio angevin, donde se halla el campus de Belle-Beille

 El Parque de Belle Beille: uno de los parques componentes del estanque San Nicolás

 Plateau de Beille, un masivo montañoso pirineo en el departamento de Ariège, con una estación de deportes de invierno, y ligado al pasaje regular de diversas carreras ciclistas, como el Tour de France

Autores de nombres científicos 
 Lucien Beille (1862-1946) botánico francés